Simons är ett efternamn, som är vanligt i engelskspråkiga länder. Ursprungligen var det ett patronymikon med betydelsen "Simons son".

Personer med efternamnet Simons
 Alexandra Simons de Ridder
 Ann Simons
 Eva Simons
 Howard Simons
 Ida Simons
 Jan Simons
 Jennifer Simons
 Kai Simons
 Kurt Simons
 Lennart Simons
 Menno Simons
 Mikael Simons
 Nancy Simons
 Raf Simons
 Simone Simons
 Timmy Simons
 Tom Simons
 Walter Simons

Se även
 Simons, svenskt dansband
 Simmons, engelskt efternamn

Engelska efternamn